Terry (Mississippi)
Terry (Montana)

Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos